О́льга Константи́новна Каря́кина (24 января 1960, Свердловск) — российский писатель, автор философских сказок и эссе; библиотекарь, краевед, галерист.

Биография 
Из семьи служащих. Училась в общеобразовательной школе в закрытом военном посёлке Нижний Тагил-39 (Свободный), с 1973 года — в городе Свердловск-45 (Лесной). После школы какое-то время работала в вычислительном центре комбината «Электрохимприбор». Затем много лет трудилась в Центральной городской библиотеке им. П. П. Бажова в Лесном, став инициатором трёх новых направлений её работы: выставочного, исследовательско-краеведческого, издательского.

Окончила филологический факультет Уральского государственного университета (1986). Проживает в Лесном Свердловской области.

Литературное творчество 
С 1998 года пишет короткие рассказы, эссе и поэтические миниатюры. Публиковалась в журнале «Урал». Её произведения включены в Антологию поэзии закрытых городов Росатома (Пенза, 2011). Автор сборника сказок и притч «Зонтик» (Лесной, 2016).

Призёр XI Международного конкурса хайку на русском языке в номинации «сэнрю» (2019).

Публикует краеведческие материалы. Печаталась в официальном издании Российской библиотечной ассоциации — «Информационный бюллетень РБА» (Санкт-Петербург), в журналах «Урал», «Литературный квартал» (Екатеринбург). С 2004 года — постоянный автор журнала «Уральский следопыт».

Сотрудничала с екатеринбургскими издательствами «Сократ» и «Пакрус».

В соавторстве с Владимиром Стругановым написала четыре научно-популярных книги по истории закрытого Лесного. В 2006 году в книге «Знакомые незнакомцы», изданной в рамках губернаторской программы тиражом 17 000 экземпляров (серия «Урал: История в ликах городов»), вышел их 100-страничный культурно-исторический очерк «Здравствуй, Лесной!». Также подготовила главу для заключительного, 16 тома этой серии — «Земля городов» (2008).

По заказу издательства «Пакрус» написала главу для книги «Генералы индустрии», рассказывающей о руководителях «крупнейших предприятий Среднего Урала, сформировавших промышленный фундамент региона» (2009).

В 2010 году за книгу «Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного» удостоена премии «Успех года» Главы городского округа «Город Лесной». 

Книги Ольги Карякиной имеются во многих учебных заведениях, а также в  фондах ряда крупных библиотек страны.

Выставочная деятельность 
С 1981-го по 2018 год работала библиотекарем, методистом, главным библиотекарем. Параллельно, почти тридцать лет занималась выставками. Руководила созданным ею отделом искусств, ставшим визитной карточкой ЦГБ им. П. П. Бажова. Сотрудничала со многими известными в стране художниками, в числе которых Станислав Ашмарин, Артур Полевой, Владимир Миронец, Николай Фомин и др. Провела десятки вернисажей, реализовала несколько масштабных проектов.

В условиях закрытого города организовала первую на Урале (и всего четвёртую в России) международную выставку Мэйл Арт — «искусство по почте» (Лесной, 1999), получившую освещение в российских и зарубежных средствах массовой информации. На 100 приглашений участвовать в проекте «First Mail Art exhibition in Ural» («Первая выставка мэйл-арта на Урале») пришло более 140 посланий из 28 стран, включая художников Италии, США, Англии, Японии, Франции, Испании, Панамы, Австралии, Германии, России и др.

Основатель и бессменный руководитель филиала Екатеринбургского отделения Общества «Россия — Япония» в Лесном (1997—2012). Яркими результатами деятельности руководимого ею клуба «Сакура» стали экспозиции традиционных японских искусств, предметов быта, а также кинофестиваль и неоднократно проводившиеся Дни японской культуры в Лесном. По приглашению, дважды принимала участие в конференциях в Посольстве Японии в России, где выступала с сообщениями (2000, 2002).

Участник VII Всероссийской выставки «Художественное творчество библиотекарей» в Российской государственной библиотеке искусств (Москва, 2005).

Стараниями Ольги Константиновны в ЦГБ им. П. П. Бажова создана мемориальная Бажовская комната (2003). В феврале 2017 года оформлен мини-музей «Уголок редких книг», где представлены книги XIX — н. XX веков, библиотечная коллекция миниатюрных и факсимильных изданий. С 2020 года библиотека — член Всероссийского «Клуба редких книг» городов присутствия Госкорпорации «Росатом».

Краеведческая работа 
С нулевых годов XXI века занимается краеведением. Началом послужили исследовательские проекты: «Деревянные дома Нижней Туры» (2004) и «Старый добрый Свердловск-45. Советский классицизм в архитектуре закрытого города» (2007).

В 2011—2017 гг. — организатор и ведущая ежегодных Краеведческих чтений в Лесном. Редактор-составитель семи изданных по итогам Чтений сборников материалов. Среди авторов докладов — профессиональные историки, краеведы, сотрудники музеев, педагоги, священники.

Организовала и провела несколько благотворительных мероприятий для сбора средств на строительство в Лесном православного храма во имя Святого праведного Симеона Верхотурского (2012) и возведение памятника ликвидаторам атомных катастроф (2016).

Благодаря инициативе и многолетней совместной просветительской работе Ольги Карякиной и Владимира Струганова, в Лесном установлен первый в России памятник выдающемуся советскому учёному-физику, академику АН СССР Л. А. Арцимовичу, работы известного уральского скульптора К. Грюнберга (2015 г.)

Как краевед, участник Всероссийской военно-исторической конференции «Выпускники кадетских корпусов — Георгиевские кавалеры», награждена медалью «75 лет Екатеринбургскому суворовскому военному училищу» (2019).

Интересный факт 
Прообразом (прототипом) основного действующего лица в сказке-притче Ольги Карякиной «Мост» стал новый пешеходный мост в городе Лесном. Среди неофициальных названий этого надземного перехода ныне фигурирует и – «Ольгин мост».

Хобби 
Коллекционирует произведения народного декоративно-прикладного искусства (нижнетагильская лаковая живопись на подносах, глиняная игрушка, резьба и роспись по дереву), миниатюрные книги, советские открытки и др. Методом аппликации составляет фотоколлажи, которые демонстрировались в Российской государственной библиотеке искусств (Москва), публиковались на страницах областных газет.

Признание 
 Почётная грамота ЦК профсоюза атомной энергетики и промышленности, 2004 год
 Премия «Успех года» Главы городского округа «Город Лесной», за книгу «Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного», 2010 год
 Знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 2012 год
 Номинант на премию "Успех года" Главы городского округа "Город Лесной", за вклад в открытие в Лесном памятника Льву Арцимовичу, 2015 год
 Юбилейная медаль «75 лет Екатеринбургскому суворовскому военному училищу», 2019 год
 Призёр XI Международного конкурса хайку на русском языке, 2019 год

Библиография

Книги 
 Берюхов В., Карякина О., Струганов В., Гончаров С. Знакомые незнакомцы. — Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2006
 Карякина О., Струганов В. Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного. — Екатеринбург: ж. «Урал», 2010
 Карякина О., Струганов В. Путешествие по Лесному. Достопримечательности закрытого города. — Лесной: Объединение «КарСт», 2013
 Карякина О., Струганов В. Первая мировая в судьбах лесничан. — Лесной: ЦГБ им. П. П. Бажова, 2014
 Карякина О. Зонтик. — Лесной: Объединение «КарСт», 2016

Отдельные публикации 
 Карякина О. Календарик (этюды) // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2004. — № 12. — С. 21-24.
 По старым улочкам Нижней Туры. Опыт организации краеведческой выставки / составитель О. Карякина. — Лесной: ЦГБ им. П. П. Бажова, 2004. — 24 с., фото, ил.
 Карякина О. Библиотека как общественный и культурный центр в городе // Информационный бюллетень РБА. — С.-Петербург. — 2005. — № 36. — С. 44-48
 Карякина О. «Костер рябины» на подносе // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2006.- № 3. — С.20-22
 Карякина О. Не вырывая улицы-страницы… // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2008. — № 6. — С.76-78
 Карякина О. «Секретный» подряд Геннадия Мосина // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2009. — № 10. — С.66-67
 Карякина О. Верность своим принципам: Карпов Евгений Александрович / Генералы индустрии. — Екатеринбург: ИД «Пакрус», 2009
 Карякина О. Труэнты из Лесного, или Кто такой Томас Янг — прогульщик или подвижник? // Радар. — Лесной. — 2011. — 16 июня (№ 24). — С.16 : ил.
 Карякина О., Струганов В. Загадка фотографии лермонтовской усыпальницы // Литературный квартал. — Екатеринбург. — 2012 (зима-весна). — С.107-108
 Карякина О. На память от авторов. О книгах из фонда библиотеки им. П. П. Бажова // Резонанс. — Лесной. — 2018. — 25 января (№ 4). — С.16
 Карякина О. Путешествия рисованных писем // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2019. — № 7. — С.21-23
 Карякина О. Открытые письма // Уральский следопыт. — Екатеринбург. — 2022. — № 2. — С.14-17

Примечания 

Выпускники Уральского государственного университета
Персоналии:Лесной